Le elezioni politiche in Italia del 2022 nelle circoscrizioni del Senato della Repubblica hanno visto i seguenti risultati.

Risultati

Circoscrizione Piemonte

Dati relativi a 4.805 sezioni su 4.806.

Circoscrizione Lombardia

Circoscrizione Veneto

Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia

Circoscrizione Liguria

Dati relativi a 1.788 sezioni su 1.790.

Circoscrizione Emilia-Romagna

Circoscrizione Toscana

Circoscrizione Umbria

Circoscrizione Marche

Circoscrizione Lazio

Dati relativi a 5.297 sezioni su 5.301.

Circoscrizione Abruzzo

Circoscrizione Molise

Circoscrizione Campania

Circoscrizione Puglia

Circoscrizione Basilicata

Circoscrizione Calabria

Circoscrizione Sicilia

Dati relativi a 5.281 sezioni su 5.298.

Circoscrizione Sardegna

Circoscrizione Valle d'Aosta

Circoscrizione Trentino-Alto Adige

Dati risultanti da sommatoria, sulla base dei collegi uninominali componenti la circoscrizione.

Circoscrizione Estero

Dati relativi a 2.163 comunicazioni su 2.165.

Voci correlate
Senato della Repubblica
Elezioni politiche in Italia del 2022
Elezioni politiche in Italia del 2022 per collegio plurinominale (Senato della Repubblica)
Elezioni politiche in Italia del 2022 per collegio uninominale (Senato della Repubblica)
Elezioni politiche in Italia del 2022 per circoscrizione (Camera dei deputati)
Elezioni politiche in Italia del 2022 per collegio plurinominale (Camera dei deputati)
Elezioni politiche in Italia del 2022 per collegio uninominale (Camera dei deputati)

Collegamenti esterni

Elezioni politiche in Italia del 2022
2022